Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Malcew – radziecki i rosyjski hokeista, olimpijczyk
 Gleb Malcew – kazachski piłkarz
 Justyn (Malcew) – prawosławny biskup
 Wiktor Malcew (strona ujednoznaczniająca)
 Władysław Malcew – ukraiński piłkarz